Куликово — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Куликово — деревня в Полоцком районе Витебской области.
 Куликово — деревня в Мядельском районе Минской области.

Россия 
 Куликово — село в Ребрихинском районе Алтайского края.
 Куликово — село в Тальменском районе Алтайского края.
 Куликово — деревня в Красноборском районе Архангельской области.
 Куликово — посёлок в Красноборском районе Архангельской области.
 Куликово — деревня в Великоустюгском районе Вологодской области.
 Куликово — деревня в Кадуйском районе Вологодской области.
 Куликово — деревня в Ивановском районе Ивановской области.
 Куликово — посёлок в Зеленоградском районе Калининградской области, Ковровское сельское поселение.
 Куликово — посёлок в Зеленоградском районе Калининградской области, Переславское сельское поселение.
 Куликово — деревня в Жиздринском районе Калужской области.
 Куликово — посёлок в Лахденпохском районе Карелии.
 Куликово — деревня в Лузском районе Кировской области.
 Куликово — деревня в Костромском районе Костромской области.
Куликово — исчезнувшее село в Первомайском районе Крыма.
Куликово — исчезнувшее село в Черноморском районе Крыма.
 Куликово — деревня в Белозерском районе Курганской области.
 Куликово — деревня в Шумихинском районе Курганской области.
 Куликово — деревня в Щучанском районе Курганской области.
 Куликово — село в Усманском районе Липецкой области.
 Куликово — село в Краснослободском районе Мордовии.
 Куликово — село в Теньгушевском районе Мордовии.
 Куликово — село в Торбеевском районе Мордовии.
 Куликово — деревня в Волоколамском районе Московской области.
 Куликово — село в Дмитровском районе Московской области.
 Куликово — деревня в Богородском районе Нижегородской области.
 Куликово — деревня в Поддорском районе Новгородской области.
 Куликово — деревня в Калачинском районе Омской области.
 Куликово — село в Калачинском районе Омской области.
 Куликово — деревня в составе города Добрянка Пермского края.
 Куликово — деревня в Нытвенском районе Пермского края.
 Куликово — деревня в Суксунском районе Пермского края.
 Куликово — деревня в Чусовском районе Пермского края.
 Куликово — деревня в Рамешковском районе Тверской области.
 Куликово — деревня в Удомельском районе Тверской области.
 Куликово — деревня в Шарканском районе Удмуртии.
 Куликово — деревня в Некрасовском районе Ярославской области.
 Куликово — деревня в Рыбинском районе Ярославской области.

Украина 
 Куликово — село в Новоазовском районе Донецкой области.
 Куликово — историческая местность в Днепровском районе города Киев.
 Куликово — до 2016 года название села Коломацкое Полтавского района Полтавской области.

См. также 
 Куликово поле
Куликовское
Куликовка